Эррера-де-Писуэрга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда. Занимает площадь 99,08 км². Население — 2348 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Покровительницей города считается святая Ана.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial del municipio
 Polígono Industrial de Herrera de Pisuerga.
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Муниципалитеты Паленсии